Le Président est le titre de plusieurs œuvres littéraires, cinématographiques et théâtrales.

Cinéma
 Le Président est un film muet danois de Carl Theodor Dreyer sorti en 1919 ;
 Le Président est un film muet allemand de Gennaro Righelli sorti en 1928 ;
 Le Président est un film français d'Henri Verneuil sorti en 1961 ;  
 Le Président est un film documentaire français d'Yves Jeuland sorti en 2010 ;
 Le Président est un film iranien de Mohsen Makhmalbaf sorti en 2014.

Théâtre
 Le Président (Der Präsident) est une pièce de théâtre de Thomas Bernhard créée en 1975 en Autriche et en Allemagne.

Littérature
 Le Président est un roman de Georges Simenon, publié en 1957 ;
 Le Président est un roman de Jean Raspail, publié en 1985.

Voir aussi  
 
 
 Liste des articles commençant par « Le Président »
 Liste des articles commençant par « Le président »